The Gift — шестой и последний студийный альбом британской рок-группы «The Jam». Выпущенный 12 марта 1982 года, альбом достиг высшей позиции в британских чартах. Имея продолжительность в 32 минуты 17 секунд, альбом получил смешанные отзывы критиков и поклонников группы.

Изначально альбом был выпущен на 12-дюймовой виниловой пластинке и самые первые копии были упакованы в бумажный конверт, содержащий надпись «The Jam… A Gift». Эти копии являются наиболее редкими изданиями альбома, и найти их довольно сложно. Последующие издания альбома выходили в виде стандартной виниловой пластинки, японского винилового издания (вместе с буклетом с текстами в качестве бонуса), CD-издания и ремастированного издания.

В отличие от альбомов «In the City» и «This Is the Modern World», построенных на трёх аккордах и более мелодичных альбомов «All Mod Cons», «Setting Sons» и «Sound Affect», «The Gift» демонстрирует увлечение Пола Уэллера северным соулом. Бас-партии, характерные для фанк-музыки и гитары с эффектом «Wah-wah» часто используются на протяжении всего альбома. Также, на пластинке можно услышать влияние джаза — оно проявляется в духовых секциях и саксофонных соло (эти элементы наиболее заметны в песне «Precious»). На альбоме присутствуют только две песни длиной более трёх с половиной минут.

Наиболее известной песней и хитом альбома является трек «Town Called Malice». В тексте песни говорится о жизни типичного британца тех времён, живущего в маленьком городке и сталкивающегося с такими жизненными проблемами, как алкоголизм и безработица.

«Just Who Is the 5 O'Clock Hero?», выпущенная в Нидерландах на сингле в виде 7-дюймовой виниловой пластинки, повествует об усилиях британских мужчин и женщин, работающих с 9:00 до 17:00, но, будучи содержащими всё британское общество, остающимися незамеченными. В отличие от песни «Mr. Clean», вышедшей на альбоме «All Mod Cons», Уэллер относится к герою песни не с насмешкой, а с уважением. В то же время, персонаж из «Mr. Clean» представляет собой высшее общество, в то время как «Just Who Is the 5 O’Clock Hero?» — рабочий класс.

Многочисленные эксперименты Уэллера со звучанием привели к увеличению разногласий с остальными членам группы — Брюсом Фокстоном и Риком Баклером. Они не хотели отходить от прежнего звучания The Jam, представляющего собой панк-рок. Как следствие, группа распалась после тура в поддержку альбома «Trans-Global Express Tour».

Список композиций 

Альбомы The Jam